Бен Џонсон се може односити на:
Бена Џонсона, енглеског књижевника
Бена Џонсона, канадског атлетичара
Бена Џонсона, америчког глумца